El municipio de Welch (en inglés: Welch Township) es un municipio ubicado en el condado de Goodhue en el estado estadounidense de Minnesota. En el año 2010 tenía una población de 754 habitantes y una densidad poblacional de 6,81 personas por km².

Geografía 
El municipio de Welch se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 110.78 km², de la cual 101,2 km² corresponden a tierra firme y (8,64 %) 9,57 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 754 personas residiendo en el municipio de Welch. La densidad de población era de 6,81 hab./km². De los 754 habitantes, el municipio de Welch estaba compuesto por el 90,32 % blancos, el 0,13 % eran afroamericanos, el 6,5 % eran amerindios, el 0,93 % eran asiáticos, el 0,66 % eran de otras razas y el 1,46 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 0,93 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Minnesota
Localidades del condado de Goodhue